Хип:

 Хип, Джейн (1887—1964) — американский деятель искусств.
 Хип, Джессика (род.1983) — американская актриса.
 Хип, Имоджен (род. 1977) — британская певица; автор песен, композитор.
 Хип, Крэйг (род. 1973) — британский гимнаст, дважды чемпион Игр Содружества в командном первенстве.
 Хип, Марк (род. 1957) — английский актёр.

См. также 
 «Хип» — псевдоним российского музыкального продюсера Александра Пономарёва.